Turkiska cupen kan avse:

Turkiska cupen i fotboll
Turkiska cupen i volleyboll för damer
Turkiska cupen i volleyboll för herrar